Dit is een lijst van televisiekanalen in Polen. 

Polen
Poolse televisiezender
Televisiekanalen